В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Гелена Сукова здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 7-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (фінал)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (Переможниця)
 Пем Шрайвер (півфінал)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге (3-тє коло)
 Лорі Макніл (1-ше коло)
 Катаріна Ліндквіст-Раян (3-тє коло)

 Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Раффаелла Реджі-Конкато (2-ге коло)
 Робін Вайт (3-тє коло)
 Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Елізабет Смайлі (3-тє коло)
 Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
 Наталі Тозья (1-ше коло)
 Даянн Балестрат (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International